Фрэнк Ливенворт ( родился 3 сентября 1858 в Маунт-Вернон; умер 12 ноября 1928;) американский астроном.  

Он обнаружил множество объектов для «Нового общего каталога» наравне с Франком Мюллером и Ормондом Стоуном.  Он использовали телескоп с диафрагмой 66 см в обсерватории Леандра Маккормика в Университет Вирджинии в Шарлоттсвилль, Вирджиния.

Он стал членом Астрономического общества Камдена вскоре после его основания в 1888 году.

В 1909 году он вступил в Общество практической астрономии Фридриха Леонарда.

Смотрите так же 
 Новый общий каталог

Литература 
 Leavenworth, Francis Preserved, 1858—1928: Measures of double stars, (Minneapolis, The University of Minnesota press, 1930), смотри в William Otis Beal (электронные страницы на сервисе HathiTrust).
 Leavenworth, Francis Preserved, 1858—1928: Micrometrical measurements of double stars and other observations made at the Haverford college observatory under the direction of F. P. Leavenworth. ([Haverford, Pa., Haverford college, 1889?]), смотрите в Haverford College. Обсерватория (электронные страницы на сервисе HathiTrust).

Примечания

Ссылки 
 
 Publications by F. P. Leavenworth in the Astrophysics Data System
 A. Marth @ Astrophysics Data System

Астрономы США
Выпускники Виргинского университета